Inari může znamenat

 Inari (obec) — obec/okres ve Finsku.
 Inari (ves) — ves v obci/okresu Inari.
 Inari (jezero) — jezero ve Finsku (Inarijärvi).
 Inari (mytologie) — postava šintoistické mytologie.
 Inari (suši) — druh suši.
 Inarijská sámština — jeden ze sámských jazyků.